Margaretha Sofia Lovisa Ingeborg van Zweden (Stockholm, 25 juni 1899 – Gentofte, 4 januari 1977) was een Zweedse prinses uit het huis Bernadotte.

Zij was de oudste dochter van prins Karel van Zweden en diens vrouw Ingeborg van Denemarken. Zij was een zuster van de latere Belgische koningin Astrid en de Noorse kroonprinses Märtha.

Zelf trouwde ze op 22 mei 1918 in Stockholm met prins Axel van Denemarken (een zoon van prins Waldemar van Denemarken en diens vrouw Marie van Bourbon-Orléans).

Het paar kreeg twee zoons:
 George (1920-1986)
 Flemming (1922-2002)

Na de dood van haar zus, kroonprinses Märtha, in 1954 stond zij haar zwager koning Olaf V van Noorwegen regelmatig bij. Zij werd peettante van diens kleindochter prinses Märtha Louise.

Huis Bernadotte